Il doppio del torneo di tennis Nottingham Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ashley Fisher e Stephen Huss che hanno battuto in finale Scott Humphries e Mark Merklein 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Stephen Huss (Campioni)
 Scott Humphries /  Mark Merklein (finale)

 Denis Golovanov /  Jurij Ščukin (semifinali)
 Ota Fukárek /  Tomáš Zíb (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger 2002